Dariusz Błażejewski (ur. 3 sierpnia 1967 w Szczecinie) – polski aktor teatralny i dubbingowy, także występujący przed kamerą. Reżyser dubbingu. W 1993 roku ukończył studia na krakowskiej PWST.

Filmografia 
 1998: 13 posterunek – człowiek z biura ochrony rządu (odc. 27)
 1998: Złotopolscy – Żołnierz z wezwaniem dla Tomka (odc. 52 i 55)
 1999: Pierwszy milion – Ochroniarz na przyjęciu
 1999: Wszystkie pieniądze świata – Monter
 2000–2012: Klan – 3 role: pracownik ochrony; właściciel autokomisu; urzędnik
 2000–2012: M jak miłość – Policjant (odc. 13 i 15); kierowca (odc. 251); świadek wypadku (odc. 274); klient agencji Jerzego (odc. 625); szef Tomka (odc. 948)
 2003–2011: Plebania – Kierowca (odc. 327); agent (odc. 484); Miro (odc. 698); sprzedawca RTV (odc. 1403); powodzianin (odc. 1538, 1645 i 1651)
 2003: Kasia i Tomek – Niezadowolony klient (seria III, odc. 24)
 2003: Psie serce – Taksówkarz (odc. 15)
 2003–2013: Na Wspólnej – 3 role: Paweł, strażnik parkingu; strażnik miejski; policjant Korczyński
 2004–2005: Sąsiedzi – kelner (odc. 41); bileter w operze (odc. 84)
 2005: Pensjonat pod Różą – menedżer „Amplico” (odc. 88)
 2005: PitBull – Mundurowy
 2005: Pitbull – Mundurowy (odc. 1); lekarz (odc. 18)
 2005: Chaos – Kolega Sławka
 2006–2007: Dwie strony medalu – Ochroniarz w „Wumelu”
 2007: Ekipa – związkowiec (odc. 7)
 2008: Barwy szczęścia – policjant (odc. 156)
 2009: Londyńczycy 2 – Szymon Chudzik (odc. 10)
 2013: Prawo Agaty – mechanik samochodowy (odc. 31)

Polski dubbing 
 1969–1971: Perypetie Penelopy Pitstop – Chrapek
 1973: Robin Hood
 1977–1980: Kapitan Grotman i Aniołkolatki
 1983–1984: Mały rycerz El Cid
 1984–1988: O czym szumią wierzby
 1987–1988: Królewna Złoty Loczek
 1988–1994: Garfield i przyjaciele –
 Mysz w telewizji (odc. 1c),
 Prezenter telewizyjny (odc. 2a),
 Kosmita (odc. 2a),
 Freddy, postać z horroru (odc. 3a),
 Biedak (odc. 3c),
 Pies ze snu Wade’a (odc. 4b),
 Papuga (odc. 4c),
 Marsjanin-rogalik (odc. 5b),
 Pies (odc. 6a),
 Listonosz Herman (odc. 7c),
 Szef strażaków (odc. 9c),
 Pan Mystic (odc. 10a),
 Błotny stwór (odc. 17a),
 Szef WBOR-TV (odc. 20a),
 Gruby kot (odc. 20c),
 Prokurator (odc. 28a),
 Przywódca gangu (odc. 32a),
 Gnom (odc. 32c),
 Ben Fraklin (odc. 36c),
 Naukowiec (odc. 41a),
 Klient (odc. 48c)
 1991: Piękna i Bestia
 1992–1998: Batman
 1993: Podróż do serca świata
 1994–1998: Spider-Man – Herbert Landon (odc. 17-18)
 1996: Kopciuszek
 1997–2002: Pokémon –
 Drew,
 Tracey
 1998: Kacper i Wendy
 2000: Spotkanie z Jezusem
 2000: George Niewielki
 2000–2002: Owca w Wielkim Mieście – Graczu McGracz Gracz
 2001: Nowe przygody Lucky Luke’a –
 Pstry Myszołów (odc. 1),
 Faria (odc. 3),
 Szeryf (odc. 5),
 Prezydent Grant (odc. 6, 11, 23),
 Barob von Flaps (odc. 10),
 Burmistrz Pustego Jaru (odc. 11, 12),
 Gniewny Bóbr (odc. 14),
 Luigi Paparazzi (odc. 15),
 Hank Hornet (odc. 16),
 Szeryf Sznurowego Jaru (odc. 16),
 Blacknail (odc. 20),
 Nieudolny Bóbr (odc. 21),
 Ernest Sneeze (odc. 23),
 sędzia Batcase (odc. 24),
 „Don Kichot” (odc. 25),
 Wielebny Bonanza (odc. 26),
 Efred Looney (odc. 27),
 Szeryf miasteczka (odc. 27),
 Baby Boo (odc. 29),
 Strażnik więzienny (odc. 31, 33),
 Smętny Łoś (odc. 31),
 Birdnose (odc. 32),
 Turniproot (odc. 32),
 Fotograf (odc. 33),
 Sekretarz (odc. 34),
 Burmistrz Groundhog City (odc. 35),
 Gospodarz Saloonu (odc. 36),
 Wódz Patromino (odc. 36, 39),
 Gubernator (odc. 38),
 Hank (odc. 38),
 Kapitan Tootsweet (odc. 39),
 Ralf Noway (odc. 41),
 Wódz Buńczuczny Borsuk (odc. 43),
 John Smith (odc. 44),
 Lekarz (odc. 44),
 Sędzia (odc. 45),
 Rocky Blitz (odc. 46),
 Gubernator (odc. 50),
 Świszczący Świstak (odc. 50),
 George (odc. 52)
 2001: Atlantyda. Zaginiony ląd
 2001–2003: Bliźniaki Cramp
 2001: Potwory i spółka
 2002: Dzwonnik z Notre Dame II
 2002–2005: Co nowego u Scooby’ego? –
 Aza Baczek,
 Jeeves,
 Mieszkaniec wioski,
 Pan B,
 Regfield
 2002: Mistrzowie kaijudo
 2002: Syberia –
 Drugi rektor,
 Staruszek
 2002: Warcraft III: Reign of Chaos – Medivh
 2003: O rety! Psoty Dudusia Wesołka
 2003: Świątynia pierwotnego zła
 2003: The Hobbit – Smaug
 2003–2008: Z życia nastoletniego robota
 2003: Traktor Tom – Mateusz
 2003: Legenda Nezha
 2004: Tabaluga i Leo
 2004–2006: Świat Todda
 2004: Lilli czarodziejka
 2004: Koszmarny Karolek –
 Prezenter (odc. 24),
 Producent programu „Zrób ze mnie SuperGwiazdę” (odc. 67),
 Lotny Lolo (niektóre odcinki),
 Roztargniony Roch (niektóre odcinki),
 Muskularny Miecio (niektóre odcinki)
 2005: King Kong: Władca Atlantydy
 2005: Garbi: super bryka
 2005: Awatar: Legenda Aanga
 2005: Amerykański smok Jake Long
 2005: Madagaskar – Guziec
 2005: Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse – Policjanci
 2006: Po rozum do mrówek – Mrówka malarz
 2006: Krowy na wypasie
 2006: Na psa urok
 2006: Kudłaty i Scooby Doo na tropie – Agent 3 (odc. 4)
 2007: Arka Noego – Sem
 2007: Tropiciele zagadek
 2007: eXperience112 – naukowiec
 2007: Legend: Hand of God – Vardachil
 2007: W pułapce czasu – Shingouz #3
 2008: Niebieski słoń
 2008: Warzywne opowieści: Piraci, którzy nic nie robią
 2008: Potwory i piraci – Pulpet
 2008: Złomka bujdy na resorach
 2008: Gothic 3: Zmierzch bogów –
 Ogit,
 Ritt,
 Corrado,
 Nisin,
 Ubel,
 Rosswald,
 Gustav
 2008: Opowieści z Narnii: Książę Kaspian
 2009: Potwory kontra Obcy
 2009: Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
 2009: Potwory kontra Obcy: Dynie-mutanty z kosmosu
 2009: Czarodziejka Lili: Smok i magiczna księga
 2009: Planeta 51
 2009: Hotel dla psów
 2009: Superszpiedzy
 2009: Big Time Rush – Pan Bitters
 2009: Infamous – Lou
 2009: Rocky i Łoś Superktoś
 2010: Jak ukraść księżyc
 2010: Nasza niania jest agentem
 2010: Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie – Octoponi
 2010: Shrek Forever
 2010: Liga Młodych –
 Marsjanin Łowca,
 J'onn J'onnz,
 Nuidis Vulko,
 Edward Nigma
 2010: Ben 10: Ultimate Alien – Wieczny Rycerz
 2010: Heavy Rain – Ash
 2010: God of War III – Hermes
 2010: Battlefield: Bad Company 2 – Faraday
 2010: Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I –
 Czarodziej,
 Szmalcownik,
 Mugol
 2010: K-9 – kustosz London Museum
 2011: Fineasz i Ferb: Podróż w drugim wymiarze
 2011: Goryl Śnieżek w Barcelonie
 2011: Mniam! – Czesio
 2011: Artur ratuje gwiazdkę
 2011: Giganci ze stali
 2011: Heca w zoo
 2011: Smerfy – Ważniak
 2011: Auta 2
 2011: Cziłała z Beverly Hills 2
 2011: Wiedźmin 2: Zabójcy królów –
 Vinon Traut,
 Wys z Hagge,
 Cichy
 2011: Rage – Starky
 2011: Might & Magic Heroes VI –
 Gerhart,
 Salvatore,
 Inkwizytor,
 Arana,
 Janjo,
 Dash
 2011: Uncharted: Złota Otchłań –
 Najemnik 2,
 Bandzior 2
 2011: Afterfall: InSanity –
 Naukowiec,
 Kanibal
 2011: Auta 2 – Nigel Gearsley
 2011: Resistance 3 –
 Jerry,
 Mieszkaniec Haven,
 Mężczyzna,
 Głos w radiu
 2011: Winx Club: Magiczna przygoda – Helia
 2011: Lucky Luke: Ballada o Daltonach
 2011: Lucky Luke: Daisy Town
 2011: Mali agenci 4D: Wyścig z czasem
 2011: Opowieść Wigilijna Smerfów – Ważniak
 2011: Will i Dewitt –
 Zabawka (odc. 7a),
 Krokodyl (odc. 9a),
 Lewy rękaw marynarki (odc. 11b),
 Mertod – kuzyn Dewitta (odc. 14b)
 2011: Przygody Tintina
 2011: Tytan Symbionik
 2011: Pinky i Perky
 2012: Liga Młodych –
 Marsjanin Łowca/J’onn J’onnz (odc. 1-2, 5, 10),
 żołnierz Bane’a (odc. 4),
 Nuidis Vulko (odc. 8),
 Alfred Pennyworth (odc. 8),
 Riddler/Edward Nigma (odc. 11),
 Wujek Dudley (odc. 13),
 Kapitan Marvel (odc. 15, 19, 22, 37, 41),
 Desaad (odc. 17),
 Sportsmaster/Crusher Crock (odc. 19),
 Icon (odc. 25)
 2012: Gormiti
 2012: Lorax
 2012: Roman barbarzyńca
 2012: Żółwik Sammy 2 – Fisio
 2012: Renifer Niko ratuje brata – Lenni
 2012: Wodnikowe Wzgórze –
 Mroczek (odc. 14),
 Łupek (odc. 33),
 Granit (odc. 35-39) 
 2012: Piraci, którzy nic nie robią – Hibbing
 2012: Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości
 2012: Tomek i przyjaciele: Tajemnica Niebieskiej Góry – Paweł
 2012: Risen 2: Mroczne wody –
 Di Fuego,
 Custodio
 2013: Billy – kot –
 Brian,
 Kucharz (odc. 7),
 Tata Billy’ego (odc. 8, 44, 48),
 Papuga (odc. 9, 22),
 Policjant (odc. 12),
 Tata Nicka (odc. 13),
 Foki (odc. 22),
 Joe (odc. 23, 27),
 Dozorca parku (odc. 24),
 Ochroniarz na stacji metra (odc. 26),
 Kamerzysta (odc. 26),
 Kot z bandy Blackiego (odc. 28),
 Turysta (odc. 29),
 Ochroniarz na lotnisku (odc. 29),
 Sęp #2 (odc. 29),
 Nauczyciel wuefu (odc. 37)
 2013: Sly Cooper: Złodzieje w czasie – Cyrille Le Paradox
 2013: Tomb Raider – Śmieciarz
 2013: Smerfy 2 – Ważniak
 2013: Koty mówią!
 2013: Jeden z gangu
 2013: Opowieści Śrubziemia
 2013: Mambo, Lula i piraci
 2013: Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta – Mumia
 2013: Oz: Wielki i potężny
 2013: Jeździec znikąd
 2013: Samoloty
 2013: Rycerz Blaszka. Pogromca smoków
 2013: Kumba – Themba
 2013: Ratujmy Mikołaja! – Renifer Błyskawica
 2013: Pies, który uratował święta – George Bannister
 2013: Pies, który uratował ferie – George Bannister
 2014: Wyspa dinozaura
 2014: Sarila – Arlok
 2014: Wakacje Mikołajka – Bernique
 2014: Pinokio – Giorgio
 2014: Uwolnić Mikołaja! – Tony
 2015: Fru! – Mycha 1 i Mycha 2
 2015: Ups! Arka odpłynęła – Pan Gryf
 2015: Tropiciele zagadek – Głos
 2015: Wiedźmin 3: Dziki gon (gra komputerowa 2015) –
 Jeden z synów Holofernsa,
 torturowany człowiek Skurwiela Juniora,
 jeden ze strażników Novigradu,
 Henryk Latrec,
 2015: Kapitan Szablozęby i skarb piratów – Wally
 2015: Mały Książę
 2015: Opowieści biblijne –
 Jamin (odc. 3),
 Eliasz (odc. 4),
 Amos (odc. 4),
 Dazim (odc. 6),
 Izakar (odc. 6),
 Hurath (odc. 7),
 ojciec Elizeusza (odc. 8),
 Jabesh (odc. 9),
 Król Saul (odc. 10),
 mag #2 (odc. 11),
 prorok Natan (odc. 12)
 2015: Peppa i złote kalosze
 2015: Ucharted: Fortuna Drake’a Remastered (gra komputerowa 2015) – Eddy Raja
 2015: Doraemon: ludzie wiatru
 2015: Doraemon i zielona planeta
 2015: Rabusie fistaszków – pilot
 2015: Strażak Sam i bohaterowie burzy – Joe Sparks
 2016: Super Baloo (druga wersja)
 2016: Kung Fu Panda: sekrety mistrzów
 2016: Ratchet i Clank – Staś (Stanley) – zwiastun
 2016: Yo-kai Watch
 2016: Dinotrux – Śmiechciuch
 2016: Potwory kontra obcy: dynie mutanty z kosmosu
 2016: Lego Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy – szturmowcy
 2016: Pies, który uratował lato – George Bannister
 2016: Mój przyjaciel smok
 2016: Ben 10
 2016: Bociany – Lizus
 2016: Tomek i przyjaciele: wielki wyścig – Paweł
 2016: Titanfall (gra komputerowa 2016) – głos sieci SI
 2016: Bajgiel i Becia show – Torgo
 2016: Wilk w owczej skórze
 2016: Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie
 2017: Ostatni smok świata – Drako
 2017: Wrota bohaterów –
 krawiec,
 posłaniec
 2017: Riko prawie bocian – gołąb z parasolką
 2017: Kajtuś (druga wersja na DVD) – tata Kajtusia
 2017: Moje wakacje z Rudym – Mały John
 2017: Strażak Sam: uwaga kosmici – Joe Sparks
 2017: Star Wars: battlefront (gra komputerowa 2017)
 2018: Gnomy rozrabiają
 2018: Luis i obcy
 2018: Tam, gdzie mieszka Bóg
 2018: Kaczki z gęsiej paczki – Franciszek
 2018: Odlotowy nielot
 2018: Dzieciaki ze strasznej – kapitan Mózg (odc. 40)
 2018: Kuba Guzik na tajemniczym lądzie – odźwierny pałacowy
 2018: Książę Czaruś
 2018: Lego DC Super Villains Złoczyńscy (gra komputerowa 2018) –
 Kapitan Chłód,
 Król Mórz
 2018: Poczta Świętego Mikołaja –
 Melchior,
 Tom,
 Anelfrost
 2018: Czarodziejka Lili ratuje święta –
 Richard,
 Fałszywy Mikołaj
 2018: Mamy talent! – Frank
 2018: Hej, Sokoły! – Knutur
 2018: Miśków 2-óch w Nowym Joku – Larry
 2019: Mia i biały lew
 2019: Manu. Bądź sobą!
 2019: Mamy talent! – Frank
 2019: Magiczny dywan – szczur
 2019: Hej, Sokoły! – Knutur
 2019: Rosie i Moussa
 2019: Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki – Mesmeker
 2019: Wilk w owczej skórze 2 – Dee
 2019: Liliana Pędziwiatr –
 Bonsai,
 Rumpelsztyk
 2019: Wyprawa Magellana
 2019: Call of Duty: Modern Warfare (gra komputerowa 2019) – operator BSP
 2019: Wicher. Przyjazd Ari

Reżyseria dubbingu 
 2019: Wyprawa Magellana
 2019: Wilk w owczej skórze 2
 2019: Manu. Bądź sobą!
 2019: Mia i biały lew
 2018: Królowa Śniegu: po drugiej stronie lustra
 2018: Miśków 2-óch w Nowym Jorku
 2018: Kopciuszek. Historia prawdziwa
 2018: Biały Kieł
 2018: Książę Czaruś
 2018: Kuba Guzik: Na tajemniczym lądzie
 2018: Odlotowy nielot
 2018: Kaczki z gęsiej paczki
 2018: Tam, gdzie mieszka Bóg
 2018: Luis i obcy
 2018: Gnomy rozrabiają
 2017: Między nami wampirami
 2017: Moje wakacje z Rudym
 2017: Rock Dog. Pies ma głos
 2017: Riko prawie bocian
 2017: Zając Max ratuje Wielkanoc
 2017: Wrota bohaterów
 2017: Ostatni smok świata
 2016: Królowa Śniegu 3: ogień i lód
 2016: Wilk w owczej skórze
 2016: Bociany
 2016: Ben 10
 2016: Tarzan: legenda
 2016: Szajbus i pingwiny
 2016: 7 krasnoludków i Królewna Śnieżka
 2016: Ratchet i Clank
 2016: Robinson Crusoe
 2016: Misiek w Nowym Jorku
 2015: Rabusie fistaszków
 2015: Hugo i łowcy duchów
 2015: Mały Książę
 2015: Ups! Arka odpłynęła
 2015: Fru!
 2014: Królowa Śniegu 2
 2014: Uwolnić Mikołaja!
 2014: Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę
 2014: Pinokio
 2014: Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki
 2014: Sarila
 2013: Robaczki z Zaginionej Doliny
 2013: Królowa Śniegu
 2013: Ratujmy Mikołaja!
 2013: Kumba
 2013: Crysis 3
 2013: Rycerz Blaszka. Pogromca smoków
 2013: Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta
 2013: Mambo, Lula i piraci
 2013: Zambezia
 2012: Renifer Niko ratuje brata
 2012: Żółwik Sammy 2
 2012: Goryl Śnieżek w Barcelonie
 2012: Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie
 2011: Ale cyrk!
 2011: Woofy
 2011: Winx Club: Magiczna przygoda
 2011: Aniołki i spółka: Zielona szkoła

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Urodzeni w 1967
Polscy aktorzy filmowi
Polscy aktorzy telewizyjni
Polscy aktorzy teatralni
Polscy aktorzy dubbingowi
Polscy reżyserzy dubbingu
Ludzie urodzeni w Szczecinie